Higher Ground (álbum)
Higher Ground (canção)
Higher Ground (filme)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música